Реактивность
 Реактивность ядерного реактора
 Реактивность организма

См. также 
 Реактив
 Реактивная тяга
 Реактивное образование
 Реактивное сопротивление
Реактивное программирование